

Топоніми 
Кітакамі — місто в Японії, в префектурі Івате.
Кітакамі — гори в Японії,  в префектурі Івате.
Кітакамі — річка в Японії,  в префектурі Івате.